Il nome Flumini Mannu si riferisce a diversi corsi d'acqua della Sardegna.

Flumini Mannu, fiume della Sardegna meridionale che sfocia nello stagno di Santa Gilla, vicino a Cagliari.
Flumini Mannu, fiume della Sardegna occidentale che sfocia nello stagno di San Giovanni, a sud di Oristano.